Hageby kan syfta på:

Hageby, Norrköping – en stadsdel i Norrköping, Sverige
Hageby Basket – ett tidigare namn för basketklubben Norrköping Dolphins
Hageby, Töreboda kommun – ett gods i Sveneby socken i Töreboda kommun i Västergötland